

Села:
 Боянівка — Рівненська область, Рівненський район
 Боянівка — Чернівецька область, Чернівецький район